Likwala peut être :
 Likwala, langue bantoue parlée en république du Congo ;
 Lik’wala (liq̓ʷala ou Liḵ̓wala), dialecte du kwak’wala, langue wakashane parlée en Colombie-Britannique par les Lekwiltoq ;
 Lik’wala ou Lekwiltoq, peuple amérindien de Colombie-Britannique.

Voir aussi